Annoncé, een spelsoort in het biljart
 Advertentie
 Aankondiging